Tetragoniceps är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Brady 1880. Tetragoniceps ingår i familjen Tetragonicipitidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Tetragoniceps